Här hittar du artikeln om Romanica.

Romanica är ett planerat (konstgjort) språk, en modern efterföljare till Latin.
Språket använder de flesta av orden i Interlingua - English Dictionary (IED).

Substantiv

Genus 
Romanica har tre genus:
Maskulinum (le, les)
Femininum (la, las)
Neutrum (lo, los)

Bestämda artiklar

Obestämda artiklar

Genitiv 

La casa del patre - Faderns hus
Va al domo -

Pronomen

Personliga pronomen

Se även 
Interlingua

Externa länkar
Lingua Romanica
Artikel om Romanica på engelska Wikipedia
Wikicitate Romanica
Wikicitate Romanica (ordlista)
Interlingua
Ordlista Svenska-Interlingua
Grammatik efter språk
Konstgjorda språk